zima – pora roku
 zima stulecia – nazwa gwałtownego ataku zimy
 Zima (ros. Зима) – miasto w Rosji
 Zima – singiel Agnieszki Chylińskiej
 Koncert nr 4 f-moll „Zima” („LʼInverno”), RV 297 – koncert skrzypcowy Antonia Vivaldiego wchodzący w skład cyklu Cztery pory roku

Osoby o nazwisku Zima 
 Alfred Zima – austriacki pięściarz
 Franciszek Zima – polski bankier i powstaniec styczniowy
 Madeline Zima – aktorka amerykańska
 Rok Zima – słoweński skoczek narciarski
 Vanessa Zima – aktorka amerykańska
 Yvonne Zima – aktorka amerykańska

Zobacz też 
 teoria zimy nuklearnej – hipoteza zmian klimatu wywołanych przez wojnę atomową
 Długa Zima – fikcyjny okres ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.